Юношеское — село в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Ростиловский сельсовет.

География 
Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 13 км, до центра муниципального образования Ростилово — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Кромино, Кокарево, Ермолино.

История 
Населённый пункт возник на месте бывшего Павло-Обнорского монастыря. Современное название присвоено в 1924 году.

Население 

По переписи 2002 года население — 26 человек (16 мужчин, 10 женщин). Преобладающая национальность — русские (96 %).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района